est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 niacine, acide nicotinique ou vitamine B3, numéro CAS 
 acide isonicotinique, numéro CAS 
 acide picolinique, numéro CAS 

 Nitro
 nitrobenzène, numéro CAS